Кратер Стадий () — остатки крупного ударного кратера в северо-западной части Залива Зноя на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь бельгийского астронома и математика Яна Стаде (Стадия) (1527—1579) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к раннеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Стадий являются кратер Коперник на западе и кратер Эратосфен на севере-северо-востоке. На северо-западе от кратера находятся горы Карпаты; на севере Море Дождей; на северо-востоке горы Апеннины. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 68,5 км, глубина 650 м.

Кратер Стадий имеет циркулярную форму и полностью затоплен лавой, различим только при низких углах освещения. Над поверхностью лавы выступают лишь отдельные части вала в виде невысоких коротких хребтов. Лучше всего сохранилась северо-восточная часть вала, от которой отходит широкий хребет, достигающий кратера Эратосфен. Чаша кратера и окружающая местность испещрена множеством мелких кратеров, являющихся вторичными кратерами, образованными при формировании кратера Коперник. На северо-западе от кратера Стадий эти кратеры сформировали длинную цепочку, тянущуюся в северном направлении до Моря Дождей.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Кратер Стадий на карте LAC-58.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Floods and Buckshot.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны